Blasius Gerg (1927-2007) – scultore tedesco
 Michaela Gerg (1965) – sciatrice tedesca
 Annemarie Gerg (1975) – sciatrice tedesca
 Hilde Gerg (1975) – sciatrice tedesca